John Lindquist kan syfta på:

 John Lindquist (regissör) (född 1984), regissör
 John Lindquist (förläggare) (1871-1942), förläggare, lärare och kommunalpolitiker